Бонней () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Бонней () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Бонней () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Бонней () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос